Йоан Кръстител или Йоан Предтеча може да се отнася за:
 Йоан Кръстител (6 пр.н.е. – 30), еврейски проповедник и християнски светец
 Църкви, наречени на светеца
 Свети Йоан Кръстител (Бобешино), в Западна България
 Свети Йоан Кръстител (Несебър), в Източна България
 Свети Йоан Предтеча (Асеновград), в Южна България
 Свети Йоан Предтеча (Керч), в Украйна
 Свети Йоан Предтеча (църква в Метеора), в Гърция
 Манастири, наречени на светеца
 Йоан Предтеча (Константинопол), Студийски манастир
 Йоан Предтеча (Атика), Карейски манастир
 Свети Йоан Предтеча (Реомяе), в Естония
 Серски манастир Свети Йоан Предтеча, в Гърция
 Свети Йоан Предтеча (манастир в Метеора), в Гърция
 Йоан Кръстител (Леонардо), картина на Леонардо да Винчи